Краснооктябрьское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Краснооктябрьское — прежнее название села Акарал Меркенского района Жамбылской области.

Россия 
 Краснооктябрьское — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Краснооктябрьское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Краснооктябрьское — село в Кореневском районе Курской области.
 Краснооктябрьское — прежнее название села Алхасты Сунженского района Ингушетии.

См. также 
 Краснооктябрьское сельское поселение
 Краснооктябрьская
 Краснооктябрьский
 Красный Октябрь